Rochedo - município brasileiro
Rochedo (Igrejinha) - bairro brasileiro
The Rock - filme de ação lançado em Portugal como "O Rochedo"
Groupe SEB - líder mundial na indústria de eletroportáteis, que no Brasil controla a marca de panelas "Rochedo"
Penedo (geologia)

Desambiguação